Een Stiftskerk is de hoofdkerk van een kloostergemeenschap. De term kan verwijzen naar een van de volgende (Duitse) kerken:

 Stiftskerk (Bassum) 
 Stiftskerk (Essen)
 Stiftskerk (Kleef)
 Stiftskerk HH. Petrus en Paulus (Reichenau)
 Stiftskerk Sint-Anna (München)
 Stiftskerk Sint-Cyriacus (Gernrode)